Ladies Night (entertainment), een evenement in het uitgaansleven, speciaal gericht, of soms alleen toegankelijk, voor vrouwen
 Ladies Night (1995), een Nieuw-Zeelandse film
 Ladies' Night (2003), een Mexicaanse film
 Ladies' Night (single), een nummer van Kool & The Gang 
 Ladies Night (praatprogramma), een Nederlandse televisieprogramma